Le Delirium tremens est un état clinique résultant du sevrage d'alcool.
 Delirium tremens est un album de Mick Harvey. 
 La Delirium Tremens est une bière blonde belge.
 Delirium tremens (ou Delirium très mince) est le nom d'un morceau du groupe Musical Kinematic Factory (anciennement Duo Milleret-Pignol)
 Delirium tremens est un groupe de punk rock originaire de la province de Guipuscoa, dans le pays basque espagnol.

Voir aussi 
 Delirium